Ручин — русская фамилия. Известные носители:

 
 Ручин, Анатолий Алексеевич (род. 1951) — российский баянист, музыкальный педагог.